Маргерит Моро (; род. 25 апреля 1977, Риверсайд, Калифорния, США) — американская актриса, дебютировавшая в 1991 году. Моро наиболее известна ролями в картинах «Могучие утята», «Жаркое американское лето» и «Королева проклятых».

Биография 
Маргерит Моро родилась 25 апреля 1977 года в Риверсайде, Калифорния. Впервые на экране Моро появилась в 1991 году, снявшись в эпизодической роли в телесериале «Чудесные годы». Кинодебют Маргерит состоялся в картине «Могучие утята», когда ей было 14 лет. В дальнейшем она снялась в обоих сиквелах картины.

Моро училась в Вассарском колледже, где получила степень бакалавра искусств по политологии в 1999 году. В 2001 году актриса сыграла в фильме «Жаркое американское лето». Затем последовала ведущая роль в картине «Королева проклятых», где Моро воплотила образ вампира Джессики Ривз.

За «Королевой проклятых» последовала главная роль в телефильме «Воспламеняющая взглядом 2: Всё заново», сиквеле картины «Воспламеняющая взглядом». В 2003 году Моро выступила в роли ассистентки консультанта по присяжным со стороны ответчика в драме «Вердикт за деньги».

В следующем году актриса сыграла учительницу английского языка в телесериале «Переходный возраст». В том же году вышел фильм «Хелтер Скелтер», где Моро исполнила роль серийной убийцы Сьюзан Аткинс.

В 2005 году Моро сыграла в эпизоде телесериала «Остаться в живых» «Все ненавидят Хьюго» в качестве приглашённого актёра. После этого актриса появлялась на экране в основном в эпизодических ролях в таких сериалах, как , «Безумцы», «Жизнь как приговор», «Детектив Монк», «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «Частная практика», «Братья и сёстры», «Родители» и «Бесстыжие».

С 22 мая 2010 года Маргерит замужем за актёром Кристофером Редманом, известном по таким фильмам, как «Оборотень» и «88 минут». У супругов есть сын — Каспер Хэйес Редман (род.16.07.2015).

В 2012 году актриса была выбрана на одну из ведущих ролей в научно-фантастическом фильме Without Ward.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Дети-актёры США
Выпускники Колледжа Вассара